Деян Митрев (; 20 июля 1988, Струмица, Югославия) — северомакедонский футболист, защитник.

Биография 
Начинал карьеру в команде «Нов Милениум». После расформирования клуба в 2008 году, перешёл в команду «Горизонт», за которую сыграл более 100 матчей в чемпионате Македонии. 12 июля 2014 года стал игроком команды «Брегалница», где выступал на протяжении двух сезонов. Летом 2016 года подписал контракт с одним из самых титулованных клубов Македонии — «Работнички». В 2019 году перешёл в немецкий любительский клуб «Шлюхтерн».

Ссылки 
 
 Профиль на сайте клуба «Работнички»
 Профиль на сайте Sports.ru

Футболисты Северной Македонии
Игроки ФК «Горизонт Турново»
Игроки ФК «Брегалница» Штип
Игроки ФК «Работнички»